Příjmení Nosek nosí více osobností:

mužská podoba
 Aleš Nosek (* 1982) – český varhaník a hudební pedagog
 Antonín Nosek (1865–1916) – český pedagog a zoolog
 David Nosek (* 1981) – český hokejista
 František Nosek (1886–1935) – český právník a politik, ministr vnitra za ČSL
 František Nosek (poslanec Moravského zemského sněmu) (1840–1924) – český politik z jižní Moravy, poslanec zemského sněmu
 Gustav Nosek (1887–1974) – český loutkář, řezbář a loutkoherec
 Jakub Nosek (1938–2018) – český kameraman a režisér
 Jaromír Nosek (* 1978) – český herec
 Josef Nosek (* 1967) – pražský komunální politik ODS
 Karel Nosek (1991–2020) – český malíř, výtvarník a performer
 Karel Nosek (dirigent) (* 1935) – český dirigent
 Ladislav Larry Nosek (1973–2017) – český horolezec
 Luke Nosek – americký podnikatel
 Martin Nosek (* 1987) – slovenský fotbalista
 Miroslav Nosek – český jazzový kytarista
 Pravoslav Nosek (1901–???) – český a československý politik, poválečný poslanec za sociální demokraty, po roce 1948 v exilu
 Tomáš Nosek (* 1992) – český lední hokejista
 Václav Nosek (rozcestník) – více osob
 Vladimír Nosek (* 1963) – český horolezec a lékař

ženská podoba s přechýlením
 Helena Nosková – rodné jméno a příjmení české novinářky a spisovatelky Heleny Malířové
 Michaela Nosková (* 1983) – česká zpěvačka
 Růžena Nosková – rodné jméno a příjmení české herečky Růženy Naskové
 Tereza Nosková (* 1997) – česká sáňkařka
 Věra Nosková (* 1947) – česká spisovatelka a novinářka

Externí odkazy 
 

Česká příjmení